То́рнтон () — англійський топонім і прізвище.

Топонім

Торнтон — село у графстві Західний Йоркшир

Торнтон — місто, штат Арканзас
 Торнтон — місто, штат Колорадо
 Торнтон — місто, штат Айова
 Торнтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Торнтон — місто, штат Техас
 Торнтон — селище, штат Іллінойс
 Торнтон — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Торнтон — переписна місцевість, штат Вісконсин

Прізвище

 Біг Мама Торнтон (справжнє ім'я Віллі Мей Торнтон) — американська ритм-енд-блюзова і блюзова співачка;
 Джо Торнтон (1979) — канадський хокеїст;
 Шон Торнтон (1977) — канадський хокеїст;
 Стів Торнтон (1973) — канадський хокеїст;
 Тері Торнтон (1934—2000) — американська джазова співачка.

Див. також 
 Іщенко-Торнтон Світлана Вікторівна (1969) — українська поетеса, художник, актриса, реставратор.